Archaeornithura meemannae — вимерлий вид птахів, що існував у ранній крейді (130,7 млн років тому, згідно з даними радіоізотопного аналізу) на території Східної Азії. Скам'янілість знайдена у 2013 році у провінції Хебей у Китаї. Вид є найдавнішим відомим справжнім птахом. Це був навколоводний птах, заввишки 15 см, що нагадував сучасних куликів. Скам'янілість виду має відбитки, з яких видно, що птах має чубчик на голові та віялоподібний хвіст. Будова крил вказує, що птах добре літав та мав хорошу маневреність.

Філогенія

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Викопні птахи
Птахи крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2015